Die Abkürzung BDE steht für:
 Befehlshaber des Ersatzheeres der Wehrmacht
 Beidrückeinrichtung, Fachbegriff für eine seilbetriebene Verholeinrichtung in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland
 Benzindirekteinspritzung bei Ottomotoren
 Berufsverband Deutscher Endokrinologen e. V., München
 Betriebsdatenerfassung, ein Sammelbegriff für die Erfassung von Daten in Betrieben
 BitLocker Drive Encryption, Bezeichnung der Festplattenverschlüsselung in Microsoft Windows Vista, Windows 7 und Windows Server 2008
 Borland Database Engine, eine Schnittstelle zum Zugriff auf Datenbanken
 Bromierte Diphenylether, eine Familie von als Flammschutzmittel eingesetzten Chemikalien, siehe Polybromierte Diphenylether
 Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V., Berlin
 Bundesverband Deutscher Eisenbahnen, Kraftverkehre und Seilbahnen, 1991 aufgegangen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
 Bunte Deutsche Edelziege, eine Rasse der Hausziege

Siehe auch:
 BDEx

BDE